Magdalen College -- un des collèges constituant l'université d'Oxford
 Magdalen College School -- une école pour garçons de 7 à 18 ans, située à Oxford
 Magdalen College (New Hampshire)

Voir aussi 
Magdalene College (Cambridge)